Paul Krüger peut désigner :
 Paul Kruger (1825-1904), homme politique sud-africain ;
 Paul Krüger  (1950-), un homme politique allemand.

Pseudonyme 

 Roberta Elizabeth Sebenthall, poétesse américaine qui a utilisé ce pseudonyme pour une série de romans policiers.

Autres 
 Paul Kruger, film sud-africain de 1956